Lu-hsi Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Luxi Shi, härad, Yunnan, 
 Luxi Xian (härad i Kina, Hunan), 
 Luxi Xian (härad i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar